Schweißmaschine steht für:
 halb- oder vollautomatisches Schweißgerät z. B. im Schiffbau oder Panzerbau
 Rollennahtschweißgerät
 Widerstands-Schweißmaschinen, siehe Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen #Stationäre Schweißmaschinen
 Schweißroboter, also Industrieroboter für Schweißarbeiten z. B. in Montagestraßen